Der Begriff Reflexionskoeffizient bezeichnet in den Naturwissenschaften:

 Reflexionsfaktor – ein Maß für die Reflexion von Wellen beim Übergang in ein anderes Medium
 Reflexionskoeffizient (Membran) – das Rückhaltevermögen von Membranen für einen gelösten Stoff